Perejilón puede referirse a:
El nombre común de la planta Caucalis platycarpos.
El nombre común de la planta Conium maculatum.
El nombre común de la planta Erodium ciconium.
El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
El nombre común de la planta '''''Foeniculum vulgare.